Linneus puede referirse a:
 Carlos Linneo, naturalista.
 Linneus (Maine), localidad estadounidense.
 Linneus (Misuri), localidad estadounidense.